El término Montejo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 Castilla y León:
 Burgos:
 Montejo de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Montejo de Cebas, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
 Montejo de San Miguel, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
 León:
 San Andrés de Montejos, localidad del municipio de Ponferrada.
 Montejos del Camino, localidad del municipio de Valverde de la Virgen.
 Palencia:
 Dehesa de Montejo, municipio.
 Salamanca:
 Montejo, municipio.
 Segovia:
 Montejo de Arévalo, municipio.
 Montejo de la Vega de la Serrezuela, municipio.
 Valdevacas de Montejo, municipio.
 Villaverde de Montejo, municipio.
 Villalvilla de Montejo, localidad del municipio de Villaverde de Montejo.
 Soria:
 Montejo de Tiermes, municipio.
 Ávila:
 Montejo, despoblado en el término de Solana de Rioalmar.
 Comunidad de Madrid:
 Montejo de la Sierra, municipio.

Personas 
 Montejo, El Adelantado, Adelantado y conquistador de Yucatán, México.
 Montejo, el hijo, conquistador de Yucatán, México en el .
 Montejo, el sobrino, conquistador de Yucatán, México.

Otros 
 Montejo, el Paseo de, avenida principal en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, llamada así en homenaje al conquistador español Francisco de Montejo.